

Особа 
 Петер Харт — угорський боксер, призер чемпіонату Європи.

Інше 
 див. Гарт